Die Abkürzung VGM steht für

 Van Gogh Museum
 Verkehrsgemeinschaft Münsterland
 Verkehrsgesellschaft Meißen
 Verwertungsgesellschaft Musikedition
 Verlagsgesellschaft Madsack
 video game music, deutsch Videospielmusik
 VGM (Datenformat), Audioformat für verschiedene Computerspiel-Plattformen
 Vollgesichtsmaske für Taucher, siehe Vollmaske

Siehe auch:
VMG

VGM